Tributo - obrigação imposta as pessoas fisicas e pessoas jurídicas de recolher valores ao Estado ou entidades equivalentes
Homenagem
Ou ainda:
Rio Tributo - em Santa Catarina, Brasil

Veja também 
Tribute

Desambiguação